Гера́т — город на северо-западе Афганистана, в окрестностях которого произошло несколько сражений:
  — между персами под командованием Пероза и эфталитами под командованием .
 Битва при Герате (589) — между персами под командованием Бахрама Чубина и тюркютами под командованием Савэ.
 Битва при Герате (1598) — между персами под командованием Аббаса I Великого и бухарцами под командованием Дин Мухаммед-хана.
 Битва при Герате (1729) — между персами под командованием Надир-шаха и афганцами племени абдали (дуррани) под командованием Алахьяр-хана.

См. также 
 Операция «Западня»